Música
 Por Amor (álbum de Ana Malhoa)
 Por Amor (álbum de Suzana)

Televisão
 Por Amor (telenovela brasileira), uma telenovela brasileira da Rede Globo
 Por amor (telenovela mexicana), uma telenovela mexicana da Televisa

Cinema
 Personal Effects, filme (2009) com Ashton Kutcher traduzido no Brasil como Por Amor
 For Love of the Game, filme (1999) de Sam Raimi traduzido no Brasil como Por Amor

Desambiguação